La Châtre bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Frankreich:

 La Châtre, Gemeinde im Département Indre
 La Châtre-Langlin, Gemeinde im Département Indre
 Arrondissement La Châtre, Arrondissement im Département Indre

Zudem ist der Dolmen de la Châtre eine Megalithanlage in der französischen Gemeinde Santoche, siehe Dolmen von Santoche

La Châtre ist der Familienname folgender Personen:

 Claude de La Châtre (1536–1614), französischer Militär während der Hugenottenkriege, Gouverneur des Berry und von Bourges

 Maurice La Châtre (1814–1900), französischer Verleger, Romanist und Lexikograf
 Pierre de La Châtre († 1171), Erzbischof von Bourges
 Louis de La Châtre († 1630), französischer Aristokrat, Marschall von Frankreich
 La Châtre (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Châtres